Airport Village ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Airport Village (Arkansas), im Jackson County
 Airport Village (Hawaii), auf Maui
 Airport Village (Maine), im York County
 Airport Village (West Virginia), im Kanawha County